Lista powiatów w Polsce – lista jednostek samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego w Polsce, obejmujące część obszaru województw.

Lista powiatów w Polsce 
Poniższa lista przedstawia wszystkie 66 miast na prawach powiatu i wszystkie 314 powiatów w Polsce uszeregowane alfabetycznie wraz z ich powierzchnią według stanu na 1 stycznia 2020 r., jak również liczbą ludności i gęstością zaludnienia według stanu na 30 czerwca 2020 r..

Zobacz też: Podział administracyjny Polski i strony podziału administracyjnego poszczególnych województw opisujące podział województw na powiaty i powiatów na gminy.

Zobacz też 
 Lista gmin w Polsce
 Powiaty w Polsce 1919–1939
 Powiaty w Polsce od 1945
 Powiaty i gminy o identycznych nazwach
 Dawne powiaty w Polsce
 Lista powiatów według kodów TERYT

Uwagi

Przypisy 

Jednostki podziału administracyjnego
Powiaty w Polsce
Polska